Les Deux Assassins est le deuxième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

Le symbole du Mal 

Kenshin, utilisant une technique ultra-rapide, frappe à plusieurs reprises Sanosuké, et celui-ci s'effondre.

Mais ses souvenirs réveillent sa colère, pour la mémoire du Sekihôtai, groupe exterminé par le gouvernement alors qu'il le soutenait, et il se relève.

Kenshin, alors, accepte de poursuivre le combat, et retourne son sabre.

Un nouveau venu 

Kenshin, par sa grande vitesse, coupe le zanza de Sanosuké, et le blesse grièvement. Mais il reste debout, affirmant qu'il doit vaincre, au péril de sa vie.

Kenshin alors le gifle, demandant ce que voulait le Sekihôtai, combattre les patriotes, ou achever la Restauration Meiji.

Kaoru et Yahiko renchérissent, disant que Kenshin n'est pas comme les autres patriotes, qu'il continue à sa battre. Celui-ci ajoute que la restauration n'est pas finie, et qu'il continuera à se battre pour les opprimés, pour obtenir le pardon de ceux qu'il a tué en tant que Battôsaï l'assassin.

Sanosuké, vaincu physiquement et moralement, s'effondre.

Quelques jours plus tard, remis de ses blessures, il revient voir Kenshin, disant qu'il renonce à être combattant sur contrat, et que doutant de la sincérité de Kenshin il va l'observer.

Le Chapeau noir 

À la demande du commissaire, Kenshin et Sanosuké acceptent de combattre un assassin. Celui-ci a toujours réussi à tuer ses victimes, annonçant à l'avance qui il tuerait et quand. Et ce malgré les protections dont la victime, toujours un personnage haut placé, s'entoure.

La prochaine victime est M. Tani, que Kenshin connaît et protégeait dans le temps. Celui-ci, devenu orgueilleux, refuse la protection de la police, entouré de nombreux gardes du corps. Mais Kenshin insiste, et il cède.

À l'heure dite, l'assassin, Jinné dit Chapeau noir, arrive.

Le cœur à sens unique 

Au terme d'un terrible combat, Kenshin, aidé de Sanosuké, empêchent Jinné de commettre un meurtre. Ce dernier décide alors que sa prochaine victime sera Kenshin, le légendaire Battosai l'assassin.

Rubans et caprices 

Sur le chemin du retour, Kenshin explique à Sanosuké qui est Chapeau noir, assassin qui n'agit que par plaisir, et lui demande un service.

Revenu au dōjō, Sanosuké trouvé Kaoru endormie, épuisée après avoir passé la nuit à attendre Kenshin. Apprenant que Kenshin est parti attendre Jinné sous un pont du fleuve, Kaoru s'y précipité. Sanosuké tente de la retenir car elle ne pourra rien faire, mais, les larmes aux yeux, elle explique que, pas certaine que Kenshin ne reprendra pas la route après avoir combattu, elle préfère mettre sa vie en péril pour le ramener que rester à nouveau seule.

Kaoru retrouve Kenshin, et lui prête un de ses rubans bleus. C'est son préféré, dit-elle, aussi elle tient absolument que Kenshin lui rende, et elle ne lui pardonnera jamais s'il reprend la route sans la prévenir. Kenshin comprend soudain ses sentiments, et lui dit qu'il viendra sans faute lui rapporter au dôjô.

Mais soudain Jinné enlève Kaoru et s'enfuit en barque, et lance un défi à Kenshin.

Les deux assassins 

Jinné explique à Kaoru, ligotée, qu'il l'a prise en otage pour fâcher Battosai, dont la colère régénère l'esprit de tueur. Il ajoute que ce combat sera le plus excitant de sa vie.

À l'heure dite, Kenshin arrive, les yeux emplis de haine, contre Jinné qui a impliqué Kaoru et lui-même qui n'a pu l'en empêcher.

Le combat s'engage, mais Kenshin est blessé. Jinné, qui n'accepte pas ce combat contre un Battosai plus faible qu'autrefois, hypnotise alors Kaoru, et annonce à Kenshin qu'elle a deux minutes à vivre avant de mourir par suffocation.

Kenshin, alors, d'un mouvement ultra-rapide, brise le nez de son adversaire, et annonce qu'il n'a pas de temps à perdre et va l'achever.

L'origine des patriotes 

Kenshin demande à Jinné de libérer Kaoru. Mais celui-ci réplique que cette hypnose ne partira que dans deux cas : soit elle se libère elle-même, ce qui est impossible, soit Jinné meurt. Kenshin annonce alors qu'il va le tuer. Pour y répondre, Jinné utilise son hypnose afin d'augmenter sa force pour combattre.

Kenshin, alors, prend la position de la technique de battô, qui consiste à dégainer son sabre à très grande vitesse. Jinné repère le point faible de cette technique : Kenshin utilise un sabre à lame inversé, ce qui ralentit sa vitesse.

Il se précipite alors sur Kenshin, qui dégaine... mais Jinné esquive, et, exultant, s'apprête à frapper quand le fourreau du sabre de Kenshin le frappe. Kenshin explique à son adversaire, grièvement blessé, que son nom, battosai, provient de sa maîtrise totale de la technique battô.

Kenshin lève son sabre pour achever Jinné et s'apprète à retourner dans le noir monde des assassins...

Épilogue lunaire 

Jinné, voyant Kenshin hésiter, lui dit qu'il n'a pas le choix s'il souhaite sauver Kaoru. Lui-même veut en ultime souvenir un coup de l'assassin légendaire.

Kenshin dit qu'il ne veut pas lui laisser de souvenir, mais que pour sauver Kaoru il est prêt à redevenir l'assassin qu'il était. Il abat alors son sabre.

Kaoru, qui suffoque, se souvient alors des paroles que Kenshin a prononcées à propos de l'idéal utopique du kendô, et brise l'hypnose de Jinné, criant à Kenshin de s'arrêter, puis s'effondre, essoufflée. Kenshin, dont le sabre s'est arrêté à quelques centimètres de son adversaire, se précipite alors pour la soutenir.

Jinné, grièvement blessé, se relève, et dit qu'il lui reste une dernière tâche à accomplir. Prenant son sabre, il se transperce le cœur. À Kenshin stupéfait, il explique que s'il était pris les hautes personnalités qui ont commandité les assassinats seraient mises en cause. Il ajoute, voyant l'expression de Kenshin, que celui-ci est naïf de croire que les assassinats n'existent plus sous l'ère Meiji.

Ses dernières paroles sont que la nature de Kenshin est d'être assassin, il ne peut en être autrement. Lui Jinné l'observera de l'enfer pour le vérifier.

Revenant au dôjo, Kaoru remercie Kenshin de l'avoir sauvée. Mais celui-ci dit que c'est à lui de la remercier. En son for intérieur, il dit que si Kaoru ne l'avait pas arrêté il serait redevenu assassin. Il ajoute en pensée qu'il se contrôlera jusqu'au bout.

En fuite 

Kenshin et Sanosuké jouent aux dés dans une salle. Sanosuké apprend avec colère qu'un de ses amis est mort à cause de l'opium, dont il a abusé.

Soudain une femme entre, et voyant le sabre de Kenshin lui demande de la sauvée, poursuivie par des malfaiteurs.

Ceux-ci entrent à leur tour, et se présentent comme des gardes du corps de Kanryû Takeda, un homme d'affaires louche très influent dans la ville.

Sanosuké et Kenshin se débarrassent des hommes de main. Mais la femme, Megumi, a de l'opium dans ses manches...

Kenshin, dit Battosaï Himura | La raison d'agir

Volume de Kenshin le vagabond